Rajd Estonii 2020 (10. Rally Estonia 2020) – 10 edycja Rajdu Estonii rozgrywanego w Estonii. Rozgrywany był od 4 do 6 września 2020 roku. Była to czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2020. Składała się z 17 odcinków specjalnych. Rajd ten został w wyjątkowych okolicznościach dołączony do tegorocznych mistrzostw, wiele eliminacji odpadło z kalendarza ze względu na Pandemię COVID-19 i były to pierwsze zawody rozgrywane w Estonii jako eliminacja WRC. Był to 600 rajd w historii imprez WRC. 

Zwycięzcą rajdu został zawodnik gospodarzy Estończyk Ott Tänak, startujący samochodem Hyundai i20 Coupe WRC, który zaliczył trzecie podium w sezonie z rzędu (w Rajdzie Szwecji i Rajdzie Meksyku zajął drugie miejsca). Wyprzedził on o ponad 20 sekund kolegę z zespołu Irlandczyka Craiga Breena, dla którego było to pierwsze podium w zespole Hyundaia. Breen zajmując drugie miejsce wyrównał swój najlepszy wynik w WRC. Na trzecim miejscu przyjechał Francuz Sébastien Ogier kierujący Toyota Yaris WRC. Rajdu nie ukończył Belg Thierry Neuville, który w sobotę uszkodził samochód, a w niedziele miał awarię, po której wycofał się z imprezy. Jeden z Polaków startujący w Rajdzie Estonii - Kajetan Kajetanowicz, go nie ukończył, na ostatnim odcinku specjalnym miał dachowanie. Do tej pory Kajetanowicz wygrał dwa odcinki specjalne i zajmował drugie miejsce w klasie WRC3. Drugi z Polaków Jarosław Kołtun ukończył rajd na trzydziestej drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej i czternastej w swojej klasie (WRC3).

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 60 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage. W klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty są przyznawane za każdy wygrany OS.

Wyniki po 4 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

Junior WRC

Kierowcy

Przypisy 

Estonia
Rajd Estonii
2020 w Estonii